Чиривелья (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Оэсте. Занимает площадь 5,2 км². Население 30 910 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км. Известен тем что здесь в период между 1325 и 1332 годами появилась рукописная «Хроника», которую на каталонском языке написал Рамон Мунтанер. Впервые хроника издана в соседней Валенсии в 1558 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 
 
 Noticias, eventos y actos de Xirivella en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta
 

Муниципалитеты Валенсии